В парному розряді жіночого тенісного турніру East West Bank Classic 1987, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1987, Мартіна Навратілова і Пем Шрайвер виграли титул, у фіналі перемігши пару Зіна Гаррісон і Лорі Макніл 6-3, 6-4.

Сіяні пари 

 Мартіна Навратілова /  Пем Шрайвер (чемпіонки)
 Штеффі Граф /  Габріела Сабатіні (2-ге коло)
 Зіна Гаррісон /  Лорі Макніл (фінал)
 Ева Пфафф /  Гелена Сукова (чвертьфінал)

 Венді Тернбулл /  Робін Вайт (2-ге коло)
 Еліз Берджін /  Джиджі Фернандес (2-ге коло)
 Беттіна Бюнге /  Лаура Гільдемейстер (1-ше коло)
 Відсутня

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

LA Women's Tennis Championships